Münchner Freiheit – plac w Monachium
 Münchner Freiheit – stacja metra w Monachium